

Localités 

 Ketchum, localité située dans l'État de l'Idaho ;
 Ketchum, ville située en Oklahoma ;
 , ville située dans l'État de Washington.

Personnes ou personnages 
Jack Ketchum, écrivain américain
Ash Ketchum, nom en version anglaise de Sacha, le héros de la série télévisée Pokémon
John Ketchum aurait été un sorcier dans les années 1600

Homonymie de toponyme